Okręty US Navy o nazwie USS "Reybold":
 Pierwszy "Reybold" (DE-275) był niszczycielem eskortowym typu Evarts, którego stępkę położono w stoczni Boston Navy Yard 20 maja 1943.
 Drugi "Reybold" (DE-177) był niszczycielem eskortowym typu Cannon, który był w służbie w latach 1943-1944. Następnie przekazany Marynarce Brazylijskiej.
Reybold